Giovanni Zaccaria Savoretti – statista sammarinese
 Jack Savoretti – cantante britannico di origini anglo-italiane